Elaeoselinum loscosii är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Elaeoselinum loscosii ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
loscosii